Не́стор Ферна́ндо Мусле́ра Ми́коль (; ) — уругвайский футболист, вратарь клуба «Галатасарай» и сборной Уругвая.

Карьера

Клубная 
В конце летнего трансферного окна 2007 года Муслера был продан «Лацио» за 3 млн евро. Карьеру завершил чемпион мира Анджело Перуцци, и «Лацио» требовался квалифицированный голкипер. После неплохого начала нового сезона, в своём пятом матче за римлян Муслера пропустил 5 мячей в домашнем матче против «Милана» (поражение 1:5), причём 4 из них были по вине самого вратаря. После этого Фернандо надолго угодил в запас, проведя лишь ещё 4 встречи в рамках итальянской Серии A. Основным вратарём был 44-летний Марко Баллотта.

Перед началом сезона 2008/09 «Лацио» приобрёл аргентинца Хуана Пабло Каррисо, которого хотел заполучить в свой стан ещё год назад. На сей раз Муслера сразу начал сезон в качестве запасного вратаря. Однако через некоторое время стало понятно, что Каррисо находится просто в отвратительной форме, к тому же у него начались конфликты с руководством клуба. Впервые Муслера в новом сезоне сыграл в проигранном 1:3 матче против «Сампдории», однако сам вратарь совершил несколько невероятных сейвов, а также отразил пенальти, пробитый Антонио Кассано. Уверенная игра в матчах против «Наполи», «Дженоа», «Ромы» постепенно возвратили Муслере статус основного вратаря команды. А в победной кампании Кубка Италии сезона 2008/09 Муслера и вовсе стал одним из главных героев. В ходе турнира были пройдены гранды итальянского футбола — «Милан» и «Ювентус», а в финальной игре против «Сампдории» дело дошло до послематчевой серии пенальти, в которой Муслера дважды парировал удары соперников. «Лацио» выиграл серию со счётом 6:5 и стал победителем Кубка Италии.

Сезон 2009/10 Муслера провёл в статусе основного вратаря римского клуба, тем более что Каррисо был отдан в аренду в испанскую «Сарагосу». Летом 2010 года агент футболиста пытался 14 раз продлить контракт Муслеры с «Лацио», но неудачно. 19 июля 2011 года Муслера подписал контракт с турецким клубом «Галатасарай» сроком на 5 лет. В составе Галатасарая Муслера побил рекорд легендарного Клаудио Тафарреля, оставив «сухими» свои ворота целых 18 матчей. Муслера в конце своего первого сезона стал Чемпионом Турецкой суперлиги в составе Галатасарая, а позже поднял и суперкубок Турции.

28 июля 2017 года продлил контракт с «Галатасараем» до 2021 года.

Игры за сборную 
10 октября 2009 года Фернандо впервые сыграл за сборную Уругвая, куда уже неоднократно вызывался в предыдущие годы. Дебют произошёл в ключевом матче уругвайцев в Кито, когда гостевая победа со счётом 2:1 позволила «Селесте» обойти сборную Эквадора в борьбе за попадание на чемпионат мира. Даже несмотря на минимальное поражение (0:1) в домашнем матче от аргентинцев, Уругвай обеспечил себе пятое место в южноамериканской отборочной группе и сыграл стыковые матчи против Коста-Рики в середине ноября 2009 года. Муслера вновь был приглашён для участия в данных матчах.

На чемпионате мира 2010 в первых трёх матчах не пропустил ни одного мяча, однако уже в 1/8 финала сохранить свои ворота в неприкосновенности ему не удалось. В 1/4 финала против Ганы Муслера отбил два пенальти, что позволило Уругваю выйти в полуфинал.

Сегодня Муслера безоговорочно продолжает оставаться первым номером уругвайской сборной. Вместе с «Селесте» он стал победителем Кубка Америки в 2011 году, вышел в четвертьфинал этого турнира в 2015 году, занял четвёртое место на Кубке конфедераций в 2013 году. Также вышел в 1/8 финала чемпионата мира 2014 года в Бразилии и 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России.

Был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021.

Международная статистика

Достижения 
 
 Лацио:
 Обладатель Кубка Италии: 2008/09
 Обладатель Суперкубка Италии: 2009

 Галатасарай:
 Чемпион Турции (5): 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Турции (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Турции (4): 2012, 2013, 2015, 2016

 Сборная Уругвая:
 Обладатель Кубка Америки: 2011
 4-е место на чемпионате мира: 2010
 4-е место на кубке конфедераций: Кубок конфедераций 2013

 
 Футболист года в Турции: 2016
 Лучший вратарь сезона в Турции (2): 2014/15, 2017/18

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на skysports

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты Уругвая
Футболисты Италии
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Уругвая по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Галатасарай»